Csillag László
 Csillag László (1896–?) román válogatott labdarúgó
 Csillag László (1954) magyar színművész
Csillagh László
 Csillagh László (1824–1876) Zala vármegyei alispán, országgyűlési képviselő